Пья́нство — регулярное употребление алкогольных напитков в значительных количествах; это состояние не классифицируется как алкоголизм, но предшествует ему. 

В словаре Д. Н. Ушакова: «Постоянное и невоздержанное потребление спиртных напитков».

Пьянство ведёт к различным заболеваниям и преступлениям. Для употребляющего, чрезмерное употребление спиртосодержащих напитков приводит к циррозу печени, хроническому панкреатиту, алкогольному гепатиту и другим заболеваниям.  люди умирают, приняв смертельную дозу этанола.

Является масштабной проблемой Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, России, Англии, Германии, США и многих других государств и стран, так как наносит большой финансовый и демографический ущерб. Только в России от отравлений крепким алкоголем ежегодно умирает, по разным источникам, 30—40 тыс. жителей. В 2018 году в России умерло от случайных отравлений алкоголем 11 тысяч или 7,5 человек в пересчёте на каждые 100 000 человек населения.

В России со спиртными напитками и пьянством (попойками, гульбой и пр.) связаны многие традиции: свадьба, похороны, дни рождения, юбилеи. Существует огромный пласт устного народного творчества, посвящённого пьянству и пьяницам. В старину у восточных славян опойцев, то есть умерших от пьянства, относили к заложным покойникам.

Классификация 
Существуют различные классификации по степени приверженности к алкогольным напиткам:

Классификация по Дунаевскому и Стяжкину

 Абстиненты: Лица, не употребляющие спиртные напитки, или их употребление столь редко
 Случайные выпившие: Лица, употребляющие алкоголь в среднем 50—150 мл в течение года
 Умеренно пьющие: Лица, употребляющие алкоголь в среднем 100—150 мл в течение месяца
 Систематически пьющие: Лица, употребляющие алкоголь в среднем 200—300 мл в неделю
 Привычно пьющие: Лица, употребляющие алкоголь в среднем 500 мл и более в неделю, но не имеющие при этом клинически выраженных нарушений
 Прочие: Лица, употребляющие алкоголь в количествах, не приведённых в этой таблице

Классификация по Лисицину и Сточику

 не употребляющие
 употребляющие умеренно
 злоупотребляющие
 без признаков хронического алкоголизма
 с признаками хронического алкоголизма

Течение 

В большинстве случаев пить человек начинает в подростковом возрасте, чуть раньше в низших слоях общества. Обычными мотивами бывают застенчивость, желание влиться в компанию, замкнутость, или, что часто, вовлечение в свой круг уже начавшими выпивать собутыльниками. Часто дети пьяниц и алкоголиков тоже рано начинают пить, ведь алкоголь для них обыден. Пьянство у подростков часто сочетается различными нервно-психическими нарушениями. В 2010 году в России 63 % старшеклассников употребляли спиртные напитки. У части подростков уже на этой стадии появляется зависимость и они становятся на I стадию алкоголизма. Иногда используют понятие пивной алкоголизм: подростки употребляют чаще лёгкие спиртные напитки. Уникальной средой для выпивки некоторые медики называют колледжи и ВУЗы 

Следующий этап — работа (стрессы, «корпоративы», коллектив и другие).

Заболевания 

Злоупотребляющим спиртным грозят многие заболевания, и первое из них травматизм, в том числе в дорожно-транспортных происшествиях. Огромное влияние спирт оказывает на центральную нервную систему, нарушая её работу. При кол-ве 0,04-0,05 % теряется способность разумно рассуждать, при увеличении до 0,1 % — способность контролировать движения и т.д.

Алкоголь пагубно влияет на пищеварительную систему путём нарушения моторной деятельности, а также на слизистые оболочки и моторную деятельность протока поджелудочной железы и другие особенности. Таким образом образуется дефицит питания.

И, наконец, при приёме большой дозы алкоголя возможен смертельный исход.

Группы риска

Мужчины 
По данным отчёта ВОЗ, во всех регионах мужчины выпивали чаще, они реже воздерживались от алкоголя. Кроме того, женщины реже уходили в запой. Смертность от причин, связанных с алкоголизмом, более распространена среди мужчин, чем среди женщин. В России гендерный разрыв в потреблении алкоголя является одной из важных причин гендерного разрыва в продолжительности жизни. При этом женщины чаще мужчин страдают от последствий употребления алкоголя своим партнёром или членом семьи. В США гендерный разрыв в употреблении алкоголя сокращается. 

Одной из причин разрыва в употреблении алкоголя между мужчинами и женщинами могут быть биологические различия: например, в женских телах меньше воды, поэтому женщины быстрее достигают высокого уровня алкоголя в крови при том же выпитом объёме алкоголя, что и мужчины, и это может быть одной из причин, по которым первые выпивают меньше. Но гендерный разрыв в потреблении алкоголя различается между странами, и было обнаружено, что в странах с наибольшими различиями в гендерных ролях наблюдаются наибольший разрыв в употреблении алкоголя мужчинами и женщинами. Различия при употреблении алкоголя женщинами и мужчинами могут отражать культуральные ожидания и гендерные роли. У лиц мужского гендера может быть повышенная мотивация принимать алкоголь для того, чтобы показать свою маскулинность, пойти на риск, усилить агрессивность и проявить свою силу.

ЛГБТ 
В ряде исследований наблюдалась повышенная распространённость потребления алкоголя и алкогольной зависимости у лесбиянок и бисексуалок. В то время как гомосексуальные мужчины пьют ненамного больше, чем гетеросексуальные. Среди трансгендерных людей, похоже, также наблюдается повышенная распространённость злоупотребления алкоголем.

Согласно теории стресса меньшинств, важной причиной разрыва в злоупотреблении алкоголем может быть дискриминация сексуальных меньшинств. Стресс меньшинств — уникальный, хронический, социально-обусловленный стресс, затрагивающий ЛГБТ-людей, сталкивающихся с гомофобией. Качественные данные свидетельствуют о том, что использование алкоголя для борьбы со стрессом меньшинств является основной причиной потребления алкоголя у гомосексуальных людей, и другие исследования подтверждают связь между расстройством употребления алкоголя и подверженностью дискриминации. Трансфобия также оказалась связана с увеличением риска злоупотребления алкоголем у транс-персон.

Кроме того, институциональная гомофобия также может быть связана с ростом риска расстройства употребления алкоголя: в проспективном исследовании было обнаружено, что принятие законов о запрете брака для однополых пар вызвало рост расстройств употребления алкоголя среди ЛГБТ. Дискриминация в сфере здравоохранения также могла сыграть свою роль.

Женщины из числа сексуальных меньшинств также чаще подвергаются насилию, что может быть причиной повышенного риска пьянства и алкогольной зависимости.

Традиционно гей-бары являются важным местом для общения ЛГБТ. Вероятно, поэтому женщины из числа сексуальных меньшинств проводят больше времени в барах и на вечеринках и потребляют там больше алкоголя, чем гетеросексуальные женщины.

Разрыв в употреблении алкоголя наблюдается преимущественно между гомосексуальными и гетеросексуальными женщинами, потому что лесбиянки реже придерживаются традиционных женских гендерных ролей, снижающих уровень злоупотребления алкоголем среди женщин. 

В то же время, гомосексуальные мужчины больше заботятся о внешнем виде и меньше, чем гетеросексуальные мужчины, склонны доказывать традиционную маскулинность через употребление алкоголя.

Памятники 
 В Красноярске установлен памятник «Дядя Вася — пьяница».

См. также 
 Список стран по потреблению алкоголя на человека

Примечания

Литература 
 Приказ Народного комиссара обороны Союза ССР, № 0219 «О борьбе с пьянством в РККА», от 28 декабря 1938 года.

Ссылки 

 
 

Социальные проблемы
Алкоголизм